Список включает реки бассейна реки Кеть по данным Государственного водного реестра ( с поправками из ) и отражает структуру бассейна. Имена рек даны с учётом переименованных статей по материалам Росреестра и карт генштаба. Расстояние указано в км от устья.

11 км: Пайдугина
46 км: Юрма (Бол. Юрма)
17 км: Малая Юрма
72 км: Средняя Юрма
8 км: без названия
76 км: без названия
100 км: Болотная
103 км: Юголовка
158 км: Щучья 2-я
170 км: Дубовицкая
200 км: Берёзовка
3 км: без названия
13 км: Ярашкина
25 км: Летняя
30 км: Сосновая
44 км: Верхняя Летняя
48 км: Лосевая
62 км: Медвежья
74 км: без названия
77 км: Поньжевая
86 км: Ельцовая
8 км: Правая Ельцовая
10 км: Ломная
151 км: Граничная
247 км: Еголдокова
14 км: Большая Еголдокова
5 км: Еголдокова 2-я
19 км: Еголдокова 1-я
287 км: без названия
290 км: Табек
309 км: Верхняя Березовка
7 км: Кедровая
32 км: Средняя Берёзовка
36 км: Тёплая
331 км: Малая Березовка
350 км: Колбинка
49 км: Правая Колбинка
354 км: Черная
373 км: Малая Пайдугина
27 км: Рассыпной
432 км: Правая Пайдугина
33 км: Митькина
18 км: Куржина
6 км: Чумбулка
11 км: водоток протока Пори
13 км: водоток протока Нюрса
27 км: без названия
98 км: без названия
121 км: Левая Куржина
23 км: Малая Куржина
191 км: Тунгуска
86 км: водоток протока без названия
6 км: Корджа
23 км: без названия
46 км: Правая Корджа
102 км: Пиковка (Большая Пиковка)
14 км: Малая Пиковка
3 км: Ломная
16 км: Чёрная
99 км: Озёрная
129 км: без названия
146 км: Бабушка
115 км: водоток протока Пуриянга (Бол. Пуриянга)
12 км: Чаршан
135 км: водоток протока без названия
143 км: водоток протока Северная
144 км: водоток протока без названия
181 км: водоток протока Старая Кеть
193 км: Пизик
204 км: Елтырёва (Жигалова)
64 км: Айкова
97 км: Литаз
100 км: Ингузет
156 км: Нярга
18 км: Рыбная Тулатка
36 км: Гришкина Тулатка
79 км: Люлик
157 км: Синдега
174 км: Киук
181 км: Дунаева
19 км: без названия
25 км: Лосинка
53 км: без названия
86 км: Еланная
Лесная
225 км: Берёзовая
Ступенчатый
Мелкий
Еловый
272 км: Берёзовая
284 км: Верхняя Березовая
291 км: Талый
299 км: Малая Жигалова
212 км: водоток протока Пушкаревская, старица
219 км: Толодья
221 км: водоток протока Родионовская
228 км: Касатка
8 км: Тумска
12 км: Моховская
5 км: без названия
234 км: Янькина
244 км: водоток протока Моховская (старица Дурной Исток)
245 км: Чичулина
251 км: Пановская
260 км: Налимья
264 км: Кильда
268 км: водоток протока Таинская Анга
15 км: Петейга
28 км: водоток протока Боркинская Анга
278 км: Кузурова
73 км: Берёзовая
102 км: Пина
279 км: водоток протока Фадеева
318 км: водоток протока Алсет (Алсетская)
12 км: Полога
340 км: Суйга
9 км: водоток старица Гнилушка
16 км: Карбат
22 км: Коршуга
48 км: Нибега
6 км: Санджике
11 км: Нижний Санджике
14 км: Верхний Санджике
122 км: без названия
356 км: водоток протока Анга
385 км: Широковская Анга
3 км: водоток старица Карбинская
399 км: водоток протока Карбинская Анга
12 км: Андрюшкина
21 км: водоток протока без названия
26 км: Исток
19 км: Крутопарка
62 км: без названия
63 км: без названия
404 км: Лисица (Бол. Лисица)
15 км: Школьная
42 км: Миходеева
57 км: Котоджа
29 км: Лягушка
65 км: Выдра
109 км: без названия
123 км: Онгузет
126 км: Пойга
191 км: Лаке
200 км: Райга
Кедровый
Осиновый
18 км: без названия
35 км: Миндага
Чагылдай
47 км: Нижняя Еловая
Кальджа
56 км: Еловая
Светлый
Болотная
68 км: Косая
84 км: Сосновая
Малая Сосновая
19 км: Средняя Сосновая
Берёзовый
Нижний Тур
Средний Тур
129 км: Верхний Тур
Карма
138 км: Масайга
Верхняя Масайга
237 км: Журавлева
30 км: Карьял
31 км: Чанга
36 км: Чёрная (Большая Чёрная)
47 км: Озёрная
59 км: без названия
262 км: без названия
352 км: Большой Киук
372 км: Малый Киук
392 км: Малая Лисица
420 км: Сегондинка
2 км: Чворский Исток
13 км: без названия
426 км: Малый Макзыр
477 км: водоток протока Катаелова
489 км: Чачамга
40 км: Ингузет
Язевка пр
64 км: Чёрная пр
Чёрная лв
76 км: Муосоки пр
Малый Ингузет лв
105 км: Бобыльская
7 км: Медвежья
137 км: Малая Чачамга
Горелый
160 км: Толка
Змейка
512 км: водоток протока Мульга
521 км: Мысукке
523 км: Орловка
19 км: Индыке
39 км: Самузет
58 км: Андреева
98 км: Росомаха
10 км: Ларионова пр
Белоногова пр
30 км: Кольчугинская пр
60 км: Болотная лв
67 км: Развилок пр
83 км: Даптун лв
98 км: без названия пр
108 км: Дюпкошен лв
180 км: Онгнем лв
112 км: Кукушка
148 км: Чурбига
14 км: Тура
Сухой
41 км: без названия
49 км: Сегонды
89 км: Бурукан
21 км: Ланкеть
107 км: без названия
Одиг
115 км: Чинкыке
133 км: Прямая
141 км: Тамджа
144 км: без названия
161 км: Налимья
196 км: Кавойкыке
206 км: Вторая Речка
232 км: Якынр (Ниж. Ланкеть)
11 км: Малый Якынр
240 км: Чунга
262 км: Тогангра
293 км: Дролден
543 км: водоток протока Каяксинская
547 км: Тоголика
7 км: Тиноватка
53 км: Песчаная
29 км: Сондорова
92 км: Малая Тоголика
Кедровая
Луговой
Сохатинка

579 км: Кабаильди
612 км: Утка (Большая Утка)
Малая Утка
32 км: без названия лв
 Мелкий пр
44 км: Миташкина лв
51 км: без названия лв
55 км: Светлый пр
75 км: Левая Утка лв
5 км: без названия лв
96 км: Берёзовый пр
Прямой лв
Поперечка лв
Развилок пр
Аргаусова лв
Болотная пр
Щучья пр
616 км: водоток старица без названия
635 км: Полуденовка
640 км: водоток старица без названия
664 км: Лайга
677 км: Пирина
697 км: Зубрекова
703 км: Катайга
58 км: Нижняя Речка лв
61 км: Глухариная пр
68 км: Средняя Речка лв
70 км: Малая Катайга лв
Верхняя Речка лв
709 км: Линевая
719 км: без названия
722 км: Чагисейка
21 км: без названия
134 км: без названия
733 км: без названия
736 км: Озёрная
13 км: Ломоватая (179 км)
1 км: Деревянная (99 км)
Лягуша
Болотный
32 км: Язевая (25 км)
Моховой
143 км: Малая Ломоватка (46 км)
Болотная
Болотный
20 км: Кедровая (117 км)
Короткий
Кедровый
Лесной
Короткий
107 км: Правая Кедровая
Кочуто
760 км: Кассайга (Кассайга 2-я)
33 км: Кассайга 1-я
Левая Кассайга 1-я
Придорожный
61 км: Боровой
76 км: Левая Кассайга 2-я
788 км: Кельма (Кольджа)
15 км: Болотный
37 км: Половинка
Южный
Граничный
Болотная
112 км: Ефрат
Ямный
Кельмушка
798 км: Лопатка
812 км: Олёнка (Средняя Олёнка)
25 км: Нижняя Олёнка
Болотный
44 км: Верхняя Олёнка
Малый
24 км: Грядовый
74 км: без названия
Таёжный
842 км: Болотная
863 км: Еловая (Большая Еловая, Чижандзи)
24 км: Чёрная лв
45 км: Малая Еловая лв
28 км: Питейка лв
8 км: Малая Питейка пр
? км: Незаметная пр
? км: Тихий пр
 42 км: Правая Питейка пр
 31 км: Кювайка лв
 14 км: Мартемьяновская пр
 68 км: Бобровка лв
 93 км: Берёзовая лв
 125 км: Малая Берёзовая лв
 129 км: Тагылдат лв
 144 км: Туйдат лв
 172 км: Листвянка лв
 193 км: Коль
? км: Приозёрный лв
? км: Выдровка лв
 195 км: Бугристая лв
 227 км: Белая лв
? км: Малая Горелая пр
 257 км: Большая Горелая пр
 270 км: Тройная лв
 274 км: Кукушкина лв
 283 км: Еловик лв
? км: Сухая пр
? км: Гаревой пр
? км: Левый Чижандзи лв
883 км: Большая Урашная
896 км: Малая Урашная
918 км: Малая Логайка
919 км: Большая Логайка
940 км: Окунёвка (нижний приток Кети)
956 км: Сочур
17 км: Ушканка
44 км: Налимка
Трехозерная
56 км: Горевая
Неприметный
Сухой
85 км: Язевка
92 км: Чёрная
Малая Чёрная
94 км: Берёзовая
Чур
120 км: Безымянка
7 км: Большой
129 км: Светлая
4 км: Правая Светлая
161 км: Сережкина
176 км: Обжитая
187 км: без названия
197 км: Болотная
203 км: Гаревая пр
210 км: Горелый лв
220 км: Ветвистая пр
Поперечный
 230 км: Дача
19 км: Берёзовка
27 км: Ольховка
242 км: Островская
Короткий
Левый Островской
246 км: без названия
249 км: Трофимовская
Чалый
Неприметный
278 км: Комиха
Киприянка
969 км: Ершовка
6 км: Левая Ершовка
1003 км: Лосинка
1012 км: Гаревка
1018 км: Трёхкрестовая
1033 км: Осыпная
1038 км: Аксёнка
1043 км: Стерляжья
20 км:Прямая
Короткий
Мелкий
1055 км: Ивашкова
16 км: Извилистый пр
Татьянин лв
Вязкий лв
Крутобережный пр
53 км: Двухвершинный пр
55 км: Малая Ивашкова пр
1079 км: Середкина
1104 км: Норосовка
1116 км: Мендель
15 км: Бергидат
48 км: Кидат
13 км: Кулган
70 км: Чёрная
95 км: Тельпок
119 км: Чайголь
132 км: Нижняя
29 км: Сохатинка
Верхняя
167 км: Налимка
Осиновая
Шитка
Маленькая
175 км: Большая
Березов Мосток
207 км: Поперечная
Кедровый
212 км: ручей Кичиг
Яру
216 км: Кичуль
Пасечный
230 км: Выя
Крутая
Плоский
Черёмуховая
273 км: Берёзовая
Тёмный
285 км: Кузина
297 км: Ярбуш
Еловый
Французиха

1133 км: Кельчигейка
1136 км: Мутная
1160 км: Окуневка
1163 км: Бобровка
1188 км: Боровая
1208 км: Шайтанка
1238 км: Медведка
1246 км: Утка
1260 км: Красная
1290 км: Малая Кеть
24 км: Чумжур
30 км: без названия
42 км: Ольховка
50 км: Листвянка
Кобяков
66 км: Конда
3 км: Базаровка
16 км: без названия
Николаевский
Хуторский
Шутаевская
Полевой
Черёмуховая
103 км: Алтат
Бурлаков
Речка (Гаревой)
7 км: Загарок (Загарная)
Ближняя
Луговая
Амосов Лог
12 км: Филькина
Придорожный
Ивановский
Тройка (Вторая Речка)
Первая Речка
Кедровая Падь
108 км: Сухая Речка
119 км: Ольховка
Гаревой
127 км: Колтусоватка
Коробьюха
Берёзовый
Топкий
164 км: Красноярка
Еловый
Харычев
184 км: Сосновка
211 км: Таловая
Березовка
Белый
1311 км: без названия
1315 км: Крапивная
1325 км: Березовая
1372 км: ручей Чистый
1383 км: Мостовая
1398 км: Чойда
1409 км: Жороб (Журок)
9 км: Чурок
1415 км: Конда (Малая Конда)
1445 км: Громышевка
1453 км: без названия
1453 км: Осиновка
1468 км: без названия
1473 км: Грязновка
1476 км: без названия
1478 км: без названия
1479 км: Бушуй
1500 км: Талая
1525 км: Тургун
1534 км: Турзянка
1536 км: Черничная
1552 км: Кельтом
12 км: Горевой Кельтом
1559 км: Чита
1590 км: без названия
Горелый

Списки рек России